Чемпионат мира по фигурному катанию среди юниоров 2002 года был организован Международным союзом конькобежцев (ИСУ).

Соревнования прошли в мужском, женском одиночном катании, парном фигурном катании и в спортивных танцах на льду. Юниорами, по правилам ИСУ, считались юноши и девушки, достигшие возраста 13 лет на 1 июля 2001 года, но не достигшие возраста 19 лет (кроме мужчин, выступающих в парах и танцах на льду, их возрастной предел — 21 год).

Чемпионат проходил с 3 по 10 марта 2002 года в Хамаре (Норвегия) во Хамарском Олимпийском амфитеатре.

Медальный зачёт

Результатаы

Юноши

Девушки

Спортивные пары

Спортивные танцы

Ссылки 

 2002 World Junior Championships  
 

Чемпионаты мира по фигурному катанию среди юниоров
2002 год в фигурном катании
Фигурное катание в сезоне 2001/2002
Март 2002 года
Международные соревнования в Норвегии по видам спорта
Спорт в Норвегии в 2002 году
Ю
Международные спортивные соревнования в Хамаре
Чемпионаты мира в Норвегии